Michael Lunn er navnet på flere personer:

 Michael Lunn (sagfører) (1843-1920) – dansk højesteretssagfører (Michael Villars Lunn)
 Michael Lunn (departementschef) (født 1944) – dansk jurist og departementschef